Колбанов — фамилия; имеет женскую форму Колбанова.
 Колбанов, Александр Владимирович (род. 1967) — полковник войск специального назначения Российской Федерации, ветеран спецподразделения «Альфа».
 Колбанов, Иван Александрович (1910—1972) — советский футболист, нападающий и тренер, заслуженный тренер СССР.